MLR může znamenat:

 Maďarská lidová republika
 Mongolská lidová republika